Opalenica peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Opalenica, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie ;
 Opalenica, ville de la voïvodie de Grande-Pologne, chef-lieu de la gmina d'Opalenica.